Vitesse kwam in het seizoen 2000/2001 voor het twaalfde seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het voor het vierde seizoen op rij Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond dit seizoen onder leiding van trainer Ronald Koeman.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen met 59 punten als 6e.
In de KNVB beker werd Vitesse in de halve finale na strafschoppen uitgeschakeld door FC Twente.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de tweede ronde uitgeschakeld door Internationale.

Vitesse trok in de competitie gemiddeld 26.007 bezoekers naar GelreDome.

Selectie en statistieken

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in zomer

Vertrokken in zomer

Aangetrokken in winter

Vertrokken in winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2000/01
 KNVB beker 2000/01
 UEFA Cup 2000/01

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2000/01